Le Tabor ou Tabor de la Matheysine est un sommet du massif du Taillefer, dans les Alpes françaises.

Notes et références

Liens externes 
 Géologie du Tabor

Sommet des Alpes françaises
Sommet en Isère
Massif du Taillefer